Remengesau ist der Familienname folgender Personen: